Municipio de Harding puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Harding (Dakota del Norte), un municipio ubicado en el condado de Ramsey.
 Municipio de Harding (Nueva Jersey), un municipio ubicado en el condado de Morris.
 Municipio de Harding (condado de Lucas, Ohio), un municipio ubicado en el condado de Lucas.